Bing peut faire référence à :

Personnes 
 Abraham Bing (1752-1841), rabbin allemand ;
 Carmella Bing, actrice porno américaine ;
 Chandler Muriel Bing, personnage de la série télévisée Friends ;
 Cheng Bing, officier de l'empereur chinois Sun Quan ;
 Ilse Bing (1899-1998), photographe allemande ;
 Darnell Bing (né en 1984), un joueur américain de football américain ;
 Dave Bing (1943-), ancien joueur de basket-ball et actuel maire de Detroit ;
 Herman Bing (1889-1947), acteur allemand ;
 Siegfried Bing (1838-1905), marchand d’art germano-français ayant contribué à l'essor de l'Art nouveau et du Japonisme ;
 Song Bing (1271-1279), dernier empereur de la dynastie Song.
 Thomas Bing (1990-), fondeur allemand

Divers 
Bing peut aussi désigner :
 Bing, moteur de recherche de Microsoft ;
 Bing, troisième des dix tiges célestes du cycle sexagésimal chinois ;
 Bing, série télévisée ;
 Bing, entreprise allemande pionnière du jouet ferroviaire ;
 Bing, des surnoms de l'université d'État de New York à Binghamton aux États-Unis ;
 Bing, sorte de galette ou pain chinois ;
 Bing, série d'animation anglaise créée en 2014.

Voir aussi 
 Bing & Grøndahl, ancien fabricant danois de porcelaine

Homonymie de patronyme